FBXL5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 691 амінокислот, а молекулярна маса — 78 555.

Задіяний у таких біологічних процесах як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки